Halophila är ett släkte av mossdjur. Halophila ingår i familjen Bugulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Halophila